Der Glasbach ist ein 1,156 Kilometer langer Bach und linker Zufluss der Wupper im Wuppertaler Stadtteil Cronenberg. Er ist einer der größeren Bäche des Staatsforstes Burgholz.

Topografie 
Der Bach entspringt auf rund 251 Meter über Normalnull südwestlich des Cronenberger Ortsteils Küllenhahn bei der im Wald gelegenen Bildungsstätte des Paritätischen Bildungswerks, die bis in die 1960er Jahre dem Müttergenesungswerk des Deutschen Roten Kreuzes diente. Er fließt zunächst südwestlich, bekommt nach rund 365 Metern von links Zulauf von einem 66 Meter langen namenlosen Gewässer und wendet sich in nun westlicher Richtung durch das Arboretum Burgholz mit dem Schwerpunkt auf europäischen und kleinasiatischen Gehölzen. 280 Meter weiter, nachdem er verrohrt einen Wanderweg unterquert hat, erhält der Glasbach von rechts Zufluss von dem 562 Meter langen Glassiepen.

Nach rund 1000 Meter ab Quelle unterquert der Glasbach verrohrt die Landesstraße 74 und mündet auf rund 136 Meter Höhe Normalnull auf der Höhe des Klärwerks Buchenhofen in die Wupper.

Naturdenkmal 
Die Quelle des Glasbaches ist als Naturdenkmal geschützt.

Siehe auch 
 Liste der Naturdenkmäler in Wuppertal

Einzelnachweise 

1Glasbach
Fluss in Europa
Fluss in Nordrhein-Westfalen
Fließgewässer in Wuppertal
Naturdenkmal in Wuppertal